Брыкун — термин, который может означать:

 Брыкун — село в Перемышлянском районе Львовской области Украины.
 Брыкун, Игорь Сергеевич (род. 1986) — белорусский хоккеист.
 Брыкун — герой книги Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе», хулиган-ветрогон.